El término ceja puede referirse a:

Ceja, parte con pelos en el rostro de los primates y algunos otros mamíferos.
CEJA, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, organismo del sistema interamericano.
La Ceja, oficialmente La Ceja del Tambo, municipio en Antioquia (Colombia).
La Ceja, accidente geográfico en Albacete (España).
La Ceja (El Alto), zona de la ciudad de El Alto (Bolivia).

Pseudónimos 
Alberto Mendoza, conocido como MC Ceja, cantante boricua de reggaeton.

Autores de nombres científicos 
 Ceja Jacqueline Ceja Romero (fl. 1996): botánica mexicana.